Marstempel steht für:

 Mars-Ultor-Tempel, Rom 
 Lenus-Mars-Tempel Trier
 Marstempel (Wareswald)

Siehe auch:
 Marsfeld